Acte criminel peut désigner :
 acte criminel, en France;
 acte criminel, dans les juridictions de common law (Canada, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, Irlande, Royaume-Uni, Inde) (le terme felony est utilisé aux États-Unis pour définir les infractions criminelles de gravité similaire).